Роксолана (Анастасія Лісовська, 1505–1561), дружина турецького султана Сулеймана І
 Лісовська Анастасія Леонідівна (14 листопада 1991) — українська акторка театру.
 Лісовська Констанція Костянтинівна (1860–1920) — українська політична та громадська діячка, вчителька й письменниця.
 Лісовська Марія (28 серпня 1922 — 5 березня 1981) — українська письменниця; автор збірок оповідань «Скільки житиму — любитиму», «Відлуння серця».
 Лісовська Настя (бандуристка) — українська бандуристка, концертувала у 1930-х роках.
 Лісовська Наталія Венедиктівна (16 липня 1962) — радянська легкоатлетка, чемпіонка Олімпійських ігор та світу зі штовхання ядра.
 Лісовська Оксана Омелянівна (1973) — українська співачка, композиторка і журналістка.
 Лісовська-Нижанківська Зоя Робертівна (1927) — мисткиня, культурна діячка.
 Лісовська Александра (1990) — польська легкоатлетка, чемпіонка Європи з марафонського бігу.

Українські прізвища
Польські прізвища